Серге́й Жи́лкин: Жилкин, Сергей Аполлонович (1915—2007) — немецкий предприниматель русского происхождения.
 Жилкин, Сергей Фёдорович (1960—2008) — мэр Тольятти (1994—2000), ректор Тольяттинского государственного университета (2001—2008).